212 - o ano
212 (álbum) - do guitarrista estadunidense Neil Zaza
212 (canção) - a rapper norte-americana Azealia Banks

0212